Le terme croix militaire peut désigner plusieurs distinctions militaires, parmi lesquelles :
 la croix militaire belge
 la croix militaire britannique
 la croix militaire pour le service italienne

Voir aussi